Гагаринское сельское поселение — муниципальные образования (сельские поселения) в России:

 Гагаринское сельское поселение — в Буйском районе Костромской области.
 Гагаринское сельское поселение — в Корсаковском районе Орловской области.
 Гагаринское сельское поселение — в Морозовском районе Ростовской области.
 Гагаринское сельское поселение — в Гагаринском районе Смоленской области.
 Гагаринское сельское поселение — в Ишимском районе Тюменской области.

См. также 
 Гагаринский сельсовет
 Гагаринское
 Гагаринский район